Ady ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Mary Ady (1881–1958), englische Historikerin
 Cindy Ady, kanadische Politikerin, Mitglied der Legislative Assembly of Alberta
 Endre Ady (1877–1919), ungarischer Dichter
 Gudrun Ady (1911–1970), deutsche Schauspielerin
 Mariska Ady (1888–1977), ungarische Schriftstellerin und Dichterin

Ady ist der Künstlername von:
 Ady Zehnpfennig (* 1949), deutscher Musiker
 Ady (Fußballspieler) (* 1973), tunesisch-brasilianischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ady (Maryland), im Harford County
 Ady (Texas), im Potter County
 Ady Estates, im Harford County, Maryland

Sonstiges:

 Ady (Einheit), altes indisches Längenmaß
 Ady (Mine), Mine im Otero County, New Mexico
 Abkürzung für Azərbaycan Dəmir Yolları, Eisenbahn von Aserbaidschan 

ADY bezeichnet als Abkürzung:

 ISO-639- und SIL-International-Code der adygeischen Sprache
 IATA-Code des Flughafens von Alldays, Provinz Limpopo, Südafrika
 Azərbaycan Dəmir Yolları, die Aserbaidschanische Staatsbahn

Siehe auch:

 Adi
 Adie
 Addy (Begriffsklärung)
 Addi
 Addie

ADY